La maison de Guise compta quatre cardinaux :
 Charles de Guise (1524-1574), archevêque de Reims
 Louis de Guise (1527-1578), archevêque de Sens
 Louis II de Guise (1555-1588), archevêque de Reims, assassiné au château de Blois avec son frère le duc de Guise
 Louis III de Guise (1575-1621), archevêque de Reims

Chacun d'eux fut ensuite connu comme cardinal de Lorraine.

Maison de Guise
Guise